Региональная лига Германии по футболу 2019/2020 — 12-й сезон Региональной лиги. С сезона-2018/19 четыре команды выходят в Третью лигу. В этом сезоне чемпионы региональных лиг Юго-Запад, Бавария и Север выходят напрямую. Чемпионы регионов Северо-Восток и Запад играют в промо-плей-офф за четвёртое место.

Список команд

Ссылки 
 Региональная лига на DFB.de
 Региональная лига Баварии на soccer365.ru

2019/2020